Maltby (Lincolnshire), plaats in Engeland
Maltby (South Yorkshire), plaats in Engeland
Maltby (North Yorkshire), plaats in Engeland
Maltby (California), plaats in de Verenigde Staten van Amerika
Maltby (Washington), plaats in de Verenigde Staten van Amerika

Personen met de achternaam Maltby:
 Margaret Maltby (1860-1944), Amerikaanse fysisch scheikundige
 Richard Maltby sr. (1914-1991), Amerikaans componist, dirigent, arrangeur en trompettist